New Washington peut désigner :

Toponyme

New Washington, un village situé dans l'Ohio ;
 New Washington, un borough situé en Pennsylvanie ;

Philippines 
 New Washington, municipalité située dans la province d’Alkan.

Homonymie de localités aux États-Unis